Kumle kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kumle, Kristinestad, Österbotten,

Sverige 

 Kumle, del av Sandskogen, ort, Skåne län, Kävlinge kommun,

Se även
Kumlet
Kummel (sjömärke)
Kumla (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar